Картофельный бунт — многозначный термин:
 Картофельные бунты в Российской империи — массовые выступления удельных (1834 год) и государственных (1840—1844 года) крестьян в России, связанные с правительственными мерами по принуждению к выращиванию картофеля и с незнанием правил его хранения и употребления, что вызывало отравления зелёными клубнями.
 Картофельный бунт в Амстердаме — беспорядки и грабежи магазинов летом 1917 года, вызванные высокими ценами и дефицитом продовольствия.

См. также 
 Картофельная революция — беспорядки в Берлине в апреле 1847 года из-за резкого роста цен на продовольствие.
 Картофельный бойкот в ЮАР — мирный протест в ЮАР и других странах против рабских условий на картофельных плантациях в ЮАР.

Примечания 

Картофель